Big Girls Don't Cry ():

В музыке 
 «Big Girls Don’t Cry» — песня 2007 года американской певицы Fergie
 «» — песня 1962 года, написанная Бобом Кру и Бобом Гаудио и впервые записанная группой The Four Seasons
 «» — песня 1968 года, написанная и записанная американской кантри-исполнительницей Линн Андерсон

В кино 
 Большие девочки не плачут… они дают сдачи () — комедийный фильм 1992 года (США)
  () — фильм 2002 года (Германия)
  () — эпизод американского телесериала «»